Alphesiboia () ist in der griechischen Mythologie:

 Alphesiboia (Gattin des Phoinix), Mutter des Adonis
 Alphesiboia (Tochter des Phegeus), Gattin des Alkmaion
 Alphesiboia (Tochter des Bias) und der Pero
 Alphesiboia (Nymphe), Geliebte des Dionysos
 Alphesiboia (Gattin des Telestor)